Arcozelo kan syfta på:

 Arcozelo - församling i kommunen Barcelos, Portugal
 Arcozelo - församling i kommunen Gouveia, Portugal
 Arcozelo - församling i kommunen Ponte de Lima, Portugal
 Arcozelo - församling i kommunen Vila Nova de Gaia, Portugal
 Arcozelo - församling i kommunen Vila Verde, Portugal
 Arcozelo das Maias - församling i kommunen Oliveira de Frades, Portugal
 Aldeia de Arcozelo eller Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Kulturcenter i Paty do Alferes, Rio de Janeiro, Brasilien, en historisk fazenda eller plantage som tillhörde Joaquim Teixeira de Castro

Se även
Arcozelos - församling i kommunen Moimenta da Beira